Gaio Atilio Regolo fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
 Gaio Atilio Regolo console  nel 257 a.C. e nel 250 a.C.
 Gaio Atilio Regolo console nel 225 a.C.